al-Nasr oder al-Nassr steht für:

 al-Nassr FC (Saudi-Arabien), Fußballverein in Riad, Saudi-Arabien
 al-Nasr SC (Kuwait), Fußballverein in Ardiya, Gouvernement al-Farwaniyya, Kuwait
 al-Nasr SCSC (Libyen), Fußballverein in Bengasi, Libyen
 al-Nasr SCSC (Oman), Sportverein in Salala, Oman
 al-Nasr Sports Club (Dubai), Sportverein in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Siehe auch:
 al-Nasr SC
 al-Nasr SCSC